Бери́-сюр-Жуайёз () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Пале. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64120.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к юго-западу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 60 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 513 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 323 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 234 были экономически активными, 89 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 234 активных жителей работали 227 человек (125 мужчин и 102 женщины), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 89 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иулиана (1889 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи